Billie Jean King era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis DFS Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Pam Shriver che ha battuto in finale 7–6, 6–3  Anne White.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Pam Shriver (Campionessa)
  Zina Garrison (secondo turno)
  Kathy Rinaldi (terzo turno)
  Pam Casale (secondo turno)
  Alycia Moulton (terzo turno)
  Kimberly Shaefer (terzo turno)
  Rosalyn Fairbank (terzo turno)
  JoAnne Russell (secondo turno)

 Sharon Walsh (terzo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)
 Anne White (finale)
N/A
 Mary-Lou Piatek (secondo turno)
 Wendy White (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1984